Lynde bezeichnet:

 die nordfranzösische Gemeinde Lynde

Lynde ist der Familienname folgender Personen:

 Humphrey Lynde (1579–1636), englischer Puritaner und Politiker
 Janice Lynde (* 1948), US-amerikanische Schauspielerin
 Paul Lynde (1926–1982), US-amerikanischer Schauspieler und Komiker
 Stan Lynde (1931–2013), US-amerikanischer Comiczeichner
 William Pitt Lynde (1817–1885), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Linde